Лу Пинь (; род. 1972, Шанхай) — китайский скульптор-монументалист.

Биография 

Обучалась в Шанхайской Высшей школе издательства и печати, затем в 2002 окончила с отличием факультет скульптуры Варшавской Академии изящных искусств.

В течение двух лет Лу Пинь была ассистентом на факультете скульптуры Института художественного образования Свентокшишской академии в г. Кельце.

С 1996 года живёт в Польше.

Творчество 

Участница ряда международных выставок, симпозиумов, биеннале и семинаров в Польше, Китае, Южной Корее, Италии и Греции.

Лу Пинь — автор самого большого в мире памятника Фридерику Шопену, польскому музыканту и композитору, установленного в 2007 году в Шанхае, а также памятника Шопену в Пекине.

В 2007 удостоена медали «За заслуги в культуре Gloria Artis».

В 2008 Министерство заграничных дел Польши вручило ей Диплом за выдающиеся достижения в области популяризации польской культуры в мире.

Персональные выставки 
 1996 — Венская Галерея, Варшава — Польша
 1997 — Zhong Hua Hotel Gallery, Сопот — Польша
 2003 — Галерея Chmielna № 30 , Варшава — Польша
 2004 — Дворец искусств, Краков — Польша
 2004 — Галерея Божены Марки, Варшава — Польша
 2008 — Галерея Skarbiec, Краков — Польша
 2008 — Галерея Erlin, Будапешт — Венгрия
 2008 — Галерея Неформальная, Варшава — Польша
 2008 — Галерея Станко, Вроцлав — Польша
 2009 — Галерея Ambermoda, Сопот — Польша

Ссылки 
 Lu Pin Jewelry

Родившиеся в Шанхае
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Китая
Скульпторы Польши
Женщины-скульпторы
Выпускники вузов Варшавы